Villaz (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
Villaz (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg
Villaz-Saint-Pierre, een plaats in deze gemeente